Eddie Edwards (schansspringer), een Britse schansspringer
 Eddie the Eagle (film), een film over schansspringer Eddie Edwards